Па́вел Григорьевич Деми́дов:
 Демидов, Павел Григорьевич (1809—1858) — действительный статский советник, промышленник, собиратель материалов для истории Демидовского рода.
 Демидов, Павел Григорьевич (1739—1821) — русский учёный-натуралист, действительный статский советник, меценат.